Friedrich von Bose ist der Familienname folgender Personen:

* Friedrich Carl von Bose (1737–1764), deutscher Domherr des Domstifts Naumburg im Kurfürstentum Sachsen
 Friedrich Wilhelm August Carl von Bose (1753–1809), deutscher Rittergutsbesitzer und Kabinettsminister